Pocense – abitanti di Poço das Trincheiras
Pocense – abitanti di Poço de José de Moura